David Couzinet(1975-), joueur de rugby à XV ;
 Émile Couzinet (1896-1964), réalisateur français ;
 René Couzinet (1904-1956), constructeur aéronautique français ;
 Sylvain Couzinet-Jacques (1983-), un artiste contemporain français.